Nanto (Itália) - uma comuna italiana da província de Vicenza
 Nanto (Toyama) - uma cidade japonesa da província de Toyama